Osoby o nazwisku Więckowska:
 Anna Gotz-Więckowska (Poznań) – okulistka
 Ewa Więckowska (ur. 1958, Zabrze), polski polityk, lekarz
 Helena Więckowska (ur. 1897, Warszawa, zm. 1984), historyk, bibliolog, bibliotekarz
 Irena Więckowska (ur. 1982, Gdańsk), polska szablistka, mistrzyni Europy w drużynie (trzykrotna medalistka)
 Maria Więckowska (ur. 1925, Warszawa, zm. 1944, tamże), uczestniczka powstania warszawskiego

Osoby o nazwisku Więckowski:
 Krzysztof Aleksander Więckowski –herbu Drogosław, poborca Człuchowski
 Andrzej Więckowski (ur. 1934) – fizykochemik, professor emeritus Uniwersytetu Zielonogórskiego
 Andrzej Więckowski (ur. 1949, Wrocław), pisarz i dziennikarz
 Erwin Emil Juliusz Więckowski (ur. 1894, w Wiedniu – 1975, Toronto)
 Jerzy Więckowski, muzyk jazzowy, perkusista
 Karol Więckowski, znany też jako Zenon Stachula (ur. 1917, Lwów, zm. 1991, Warszawa) – oficer radziecki
 Kazimierz Więckowski, (ur. 1758, zm. ok. 1820) – polski oficer, dowódca oddziału stawiającego opór Prusakom w Kargowej
 Marek Więckowski (ur. 1971, Warszawa), geograf, naukowiec, autor książek, fotograf, dziennikarz, podróżnik
 Marian Więckowski (ur. 1933, Warszawa), polski kolarz szosowy startujący w wyścigach w latach pięćdziesiątych ubiegłego
 Mieczysław Więckowski (ur. 1895, Kraków, zm. 1926, Lublin)
 Mikołaj Kazimierz Prus-Więckowski (ur. 1889, w Starym Konstantynowie na Podolu, zm. 1964 w Michałowicach k. Warszawy)
 Tadeusz Prus-Więckowski podporucznik (ur. 1898, zm. 1920)
 Stanisław Antoni Więckowski (1882, w Barchowie k. Węgrowa – 1942, Auschwitz-Birkenau)
 Tadeusz Więckowski (ur. 1952, r. w Lwówku Śląskim) profesor nauk technicznych, rektor
 Wojciech "Teck" Więckowski (ur. w Poznaniu), polski muzyk country i bluesa